Gryon — род наездников из подсемейства Scelioninae (Scelionidae, или Platygastridae, по другим классификациям). Всесветно встречается около 300 видов.

Описание 
Мелкие наездники-сцелиониды, длина около 1 мм. Паразитоиды яиц клопов и цикад, главным образом, Heteroptera из семейств Pentatomidae, Reduviidae, Coreidae, включая вредителей риса, сои, овощей и фруктов. Важные агенты биоконтроля. Глаза опушенные. Усики 12-члениковые. Формула шпор голеней 1-1-1. Брюшко короткое и широкое.

Систематика 
Описано более 300 видов, распределённых не менее чем в 22 группах. Gryon выделяют в отдельную трибу Gryonini (Scelioninae) наряду с Breviscelio, Dyscritobaeus, Encyrtoscelio и Hungarogryon.

Синонимы 
.
 Acolus Förster, 1856. Типовой вид: Acolus opacus Thomson
 Austroscelio Dodd, 1914. Типовой вид: Sparasion nigricoxa Dodd
 Eremioscelio Priesner, 1951. Типовой вид: Eremioscelio cydnoides Priesner. Род рассматривается или как младший синоним рода Gryon по Mineo, 1991 (1, 9), или как отдельный род (Кононова, Козлов, 2008)
 Exon Masner, 1980. Типовой вид: Exon californicum Masner (или как отдельный род)
 Hadronotellus Kieffer, 1917. Типовой вид: Hadronotellus pedester Kieffer
 Hadronotoides Dodd, 1913. Типовой вид: Hadronotus pentatomus Dodd
 Hadronotus Förster, 1856. Типовой вид: Hadronotus exsculptus Förster
 Hadrophanurus Kieffer, 1926. Типовой вид: Telenomus pennsylvanicus Ashmead
 Heterogryon Kieffer, 1926. Типовой вид: Plastogryon sagax Kieffer
 Holacolus Kieffer, 1912. Типовой вид: Acolus opacus Thomson
 Masneria Szabó, 1966. Типовой вид: Hadronotus lymantriae Masner
 Muscidea Motschoulsky, 1863. Типовой вид: Muscidea pubescens Motschoulsky
 Pannongryon Szabó, 1966. Типовой вид: Pannongryon szelenyii Szabó
 Plastogryon Kieffer, 1908. Типовой вид: Plastogryon foersteri Kieffer
 Plesiobaeus Kieffer, 1913. Типовой вид: Plesiobaeus hospes Kieffer (или как отдельный род)
 Psilacolus Kieffer, 1908. Типовой вид: Acolus xanthogaster Ashmead
 Sundholmia Szabó, 1966. Типовой вид: Sundholmia nitens Szabó
 Synteleia Fouts, 1927. Типовой вид: Synteleia coracina Fouts
 Telenomoides Dodd, 1913. Типовой вид: Telenomoides flavipes Dodd

Классификация 
Более 300 видов.

 Gryon achille
 Gryon aculeator
 Gryon acutiventre
 Gryon agamennone
 Gryon agile
 Gryon alames
 Gryon ameraris
 Gryon amissum
 Gryon amitto
 Gryon amleticus
 Gryon amplum
 Gryon anasae
 Gryon ancinla
 Gryon angustipenne
 Gryon anna
 Gryon argus
 Gryon artum
 Gryon assimile
 Gryon atrocoxale
 Gryon atrum
 Gryon aureum
 Gryon austrafricanum
 Gryon australicum
 Gryon avanus
 Gryon baeiforme
 Gryon barbiellinii
 Gryon basilewskyi
 Gryon basokoi
 Gryon bicolor
 Gryon bimaculatum
 Gryon bini
 Gryon blachis
 Gryon bolivari
 Gryon bosellii
 Gryon brasiliense
 Gryon brevipenne
 Gryon californicum
 Gryon carinatifrons
 Gryon cates
 Gryon charon
 Gryon chelinideae
 Gryon chinchillae
 Gryon chrysolaum
 Gryon circus
 Gryon clavaerus
 Gryon comes
 Gryon compoventris
 Gryon conicum
 Gryon coracinum
 Gryon cornutum
 Gryon coronatum
 Gryon coum
 Gryon crassifemoratum
 Gryon cromion
 Gryon cultratum
 Gryon dasyni
 Gryon david
 Gryon delucchii
 Gryon diadematis
 Gryon dicaeum
 Gryon dichromos
 Gryon dichropterus
 Gryon discolor
 Gryon dispar
 Gryon drunoris
 Gryon dubitatum
 Gryon dubium
 Gryon elatior
 Gryon electrinum
 Gryon elegans
 Gryon ennius
 Gryon eremiogryon
 Gryon euclide
 Gryon eugeniae
 Gryon eurystene
 Gryon excertus
 Gryon exsculptum
 Gryon fasciatipenne
 Gryon fasciatum
 Gryon fervidum
 Gryon flavios
 Gryon flavipes
 Gryon flaviventre
 Gryon flavum
 Gryon floridanum
 Gryon fulvicoxa
 Gryon fulviventre
 Gryon fumosum
 Gryon fuscum
 Gryon gallardoi
 Gryon giganteum
 Gryon goethei
 Gryon goliath
 Gryon gonikopalense
 Gryon gorinis
 Gryon grande
 Gryon grenadense
 Gryon grownus
 Gryon gryonis
 Gryon hakonense
 Gryon hectore
 Gryon helavai
 Gryon hercules
 Gryon hiberus
 Gryon hidakae
 Gryon hirsutioculum
 Gryon hogenakalense
 Gryon hospes
 Gryon howardi
 Gryon hungaricum
 Gryon ialokombae
 Gryon iammancoi
 Gryon iasone
 Gryon incrassatum
 Gryon indicum
 Gryon insulare
 Gryon janus
 Gryon japonicum
 =Gryon mischa
 Gryon javense
 Gryon justum
 Gryon karnalense
 Gryon kelnerpillauti
 Gryon kenyotum
 Gryon krishnagiriense
 Gryon lada
 Gryon lala
 Gryon laraichii
 Gryon largi
 Gryon laticeps
 Gryon latipenne
 Gryon latum
 Gryon lena
 Gryon leptocorisae
 Gryon leptoglossi
 Gryon letus
 Gryon linshcostei
 Gryon longicorne
 Gryon longipenne
 Gryon longus
 Gryon lucmon
 Gryon lymantriae
 Gryon magneticum
 Gryon magnoculo
 Gryon magnum
 Gryon marina
 Gryon masoni
 Gryon medium
 Gryon menerus
 Gryon menthis
 Gryon meridianum
 Gryon microocellus
 Gryon micropterus
 Gryon minimum
 Gryon minutum
 Gryon mirperusi
 Gryon mirum
 Gryon misellum
 Gryon mnemosyne
 Gryon molinai
 Gryon monspeliense
 Gryon montanum
 Gryon morinus
 Gryon morosum
 Gryon mudugeriense
 Gryon muscaeforme
 Gryon myndus
 Gryon myrmecophilum
 Gryon naevium
 Gryon narus
 Gryon neglectum
 Gryon neotropicum
 Gryon nicolai
 Gryon nigriceps
 Gryon nigriclavatum
 Gryon nigricorne
 Gryon nigricoxa
 Gryon nigripes
 Gryon nigroides
 Gryon nigrum
 Gryon nitens
 Gryon nosulcus
 Gryon notoocellus
 Gryon obesum
 Gryon oculatum
 Gryon odontogonusi
 Gryon oophagum
 Gryon orestes
 Gryon oresteum
 Gryon pappi
 Gryon papuense
 Gryon paracharontis
 Gryon paracoum
 Gryon parakenyotum
 Gryon parasomaliense
 Gryon parkeri
 Gryon pecki
 Gryon peckorum
 Gryon pedestre
 Gryon pennsylvanicum
 Gryon pentatomum
 Gryon pharaone
 Gryon philippinense
 Gryon pictum
 Gryon pisum
 Gryon politum
 Gryon psilanteris
 Gryon pubescens
 Gryon radiculare
 Gryon rectum
 Gryon regulare
 Gryon reticulatum
 Gryon rhinocori
 Gryon robertae
 Gryon robustum
 Gryon rothi
 Gryon rubrigaster
 Gryon rubriscapus
 Gryon rubrum
 Gryon rubtzovi
 Gryon rufithorax
 Gryon rufiventre
 Gryon rugiceps
 Gryon rugosithorax
 Gryon rugostriatum
 Gryon rugulosum
 Gryon sancti
 Gryon saxatile
 Gryon scorsonis
 Gryon scutellatum
 Gryon scutidepressi
 Gryon serse
 Gryon sesbaniae
 Gryon shisa
 Gryon sibiricum
 Gryon simile
 Gryon sinop
 Gryon solutum
 Gryon somaliense
 Gryon spennus
 Gryon sponus
 Gryon stewarti
 Gryon striatum
 Gryon strongist
 Gryon subfasciatum
 Gryon sulawense
 Gryon superbum
 Gryon suvaense
 Gryon szelenyii
 Gryon tardus
 Gryon tauricus
 Gryon testaceum
 Gryon tiliarum
 Gryon titan
 Gryon tonkinensis
 Gryon triangulum
 Gryon triatomae
 Gryon tridentatum
 Gryon trjapitzini
 Gryon tropicale
 Gryon turcicum
 Gryon unicolor
 Gryon urinius
 Gryon urum
 Gryon variicorne
 Gryon varius
 Gryon watshami
 Gryon watussum
 Gryon verum
 Gryon viggianii
 Gryon wintes
 Gryon vitripenne
 Gryon xanthogaster
 Gryon xanthosoma
 Gryon yamagishii
 = Gryon maruzzae
 = Gryon sugonjaevi
 Gryon zimbabwense

Примечания

Литература

Ссылки 
 Waspweb.org: Gryon Haliday. Simon van Noort (Iziko South African Museum)
Сцелиониды
Роды перепончатокрылых
Паразиты насекомых